Rio Pitt

Pessoas
Brad Pitt

Localidades

Condado de Pitt

Veja também
Pit

Desambiguação